Bianba bezeichnet:

 Banbar (chinesisch 边坝县 Biānbà Xiàn), Kreis der Stadt Qamdo, Tibet, Volksrepublik China
 Bianba (Großgemeinde) (边坝镇 Biānbà Zhèn), Großgemeinde des Kreises Banbar, Tibet, Volksrepublik China
 Bianba (Lhozhag) (边巴乡 Biānbā Xiāng), Gemeinde des Kreises Lhozhag, Tibet, Volksrepublik China